Stückler ist der Nachname folgender Personen:

 Christoph Stückler (* 1980), österreichischer Fußballspieler
 Samuel Stückler (* 2001), österreichischer Fußballspieler
 Stephan Stückler (* 1985), österreichischer Fußballspieler